Підрозділ окружного секретаріату  — підрозділ окружного секретаріату округу Баттікалоа, Східна провінція, Шрі-Ланка. Складається з 18 Грама Ніладхарі.

Демографія

Джерела 
 Divisional Secretariats Portal 
 Population information on Batticaloa District 2007 

Підрозділи окружного секретаріату Шрі-Ланки
Адміністративний поділ Шрі-Ланки